Alberto Comin – ex rugbista a 15 ed ex calciatore italiano
 Alfonso Comin – ingegnere industriale, politico e pubblicista spagnolo
 Antoni Comín – politico e docente spagnolo
 Fabiana Comin – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Francesco Comin – scultore italiano
 Jacopo Comin, in arte Tintoretto – pittore italiano
 Jacopo Comin  (1832-1896) – giornalista e politico italiano
 Jacopo Comin  (1901-1972) – regista padovano
 Melissa Comin De Candido – pattinatrice artistica a rotelle italiana